Celeste DiNapoli is een personage uit Santa Barbara. Ze werd van 1988 tot 1989 gespeeld door Signy Coleman.

Celeste verdiende jarenlang de kost als prostituee. Met behulp van Michael Donnelly kon ze dit beroep vaarwel zeggen. Haar ex, Scott Clark, kwam daarna weer in haar leven. Ze waren geliefden geweest op de middelbare school. Scott verbrak zijn verloving met Michaels zus, Heather Donnelly, om bij Celeste te zijn. Desondanks bleek Heather zwanger te zijn. Scott maakte het uit met Celeste toen hij achter haar verleden kwam.

Celestes moeder leefde niet meer. Haar vader was regelmatig dronken. De jongere zussen van Celeste zijn Emily DiNapoli en Lisa DiNapoli. Ze had het ooit ook over een broer en een ex-man.

Ook hielp ze bij het vangen van Edens verkrachter, Zack Kelton.

DiNapoli